Кристан Бромли (; ) — британский скелетонист, выступающий за сборную Великобритании с 1996 года. Участник четырёх зимних Олимпийских игр, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира, трижды чемпион Европы, многократный победитель национального первенства. Также известен как конструктор саней для скелетона.

Биография 
Кристан Бромли родился 7 марта 1972 года в городе Россендейл, графство Ланкашир. После окончания школы поступил в Ноттингемский университет, где впоследствии защитил докторскую диссертацию на тему «Факторы, влияющие на скольжение саней для скелетона», за что был прозван журналистами Доктором Льдом. Изначально не планировал делать спортивную карьеру и переходить в профессиональные скелетонисты, однако заинтересованность физическими и аэродинамическими свойствами саней всё больше склоняла его к официальным соревнованиям, где можно было бы самостоятельно опробовать спроектированные образцы, одновременно проверив их на конкурентоспособность. Таким образом в январе 1996 года Бромли дебютировал на Кубке мира, но, в силу недостатка опыта, первое время серьёзных результатов не показывал.

Тем не менее, со временем результаты Кристана Бромли становились всё лучше и лучше, так, в сезоне 1997/98 он занял уже пятое место общего зачёта, а год спустя на этапе в канадском Калгари одержал первую кубковую победу. Благодаря этим достижениям удостоился права защищать честь страны на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити, где по итогам всех заездов занял тринадцатое место. В 2003 и 2004 годах завоевал две золотые медали на чемпионатах Европы в немецком Альтенберге, тогда как на Кубке мира 2003/04 после всех этапов занял первое место общего зачёта и, соответственно, стал обладателем этого трофея. Выбившись в лидеры сборной, отправился на Олимпиаду 2006 года в Турин, боролся за призовые позиции, но немного не дотянул до подиума, оставшись пятым.

Самым успешным в карьере Кристана Бромли получился 2008 год, когда он стал первым и единственным в истории спортсменом зимних видов спорта, кому в одном сезоне удалось выиграть сразу три главных спортивных старта: чемпионат мира, чемпионат Европы и Кубок мира. Помимо всего прочего, золото мирового первенства стало первым для Великобритании с 1965 года. На чемпионате Европы 2009 года в швейцарском Санкт-Морице Бромли выиграл серебро, приехав вторым. Ездил соревноваться на Олимпийские игры 2010 года в Ванкувер и занял там шестое место.

Женат на британской скелетонистке Шелли Рудман, которая в октябре 2007 года родила ему дочь. Кроме спортивных выступлений, Бромли также является известным конструктором саней для скелетона, поставляя инвентарь многим именитым атлетам. Вместе с братом Ричардом у него в Шеффилде основана соответствующая компания под названием Bromley Technologies Ltd., занимающаяся проектированием современных саней. В связи с этой деятельностью Кристана даже сняли в документальном фильме канала «Дискавери», где он рассказывает о подготовке к Олимпиаде в Турине и тестировании новых саней на трассе в Чезана-Париоль. Выступает послом благотворительной спортивной организации «Право играть».

В 2014 году Бромли побывал на Олимпийских играх в Сочи, где финишировал восьмым.

Примечания

Ссылки 

Скелетонисты Великобритании
Скелетонисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Скелетонисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Скелетонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Скелетонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы мира по скелетону
Чемпионы Европы по скелетону
Преподаватели Университета Бата